NGC 6117B (другие обозначения — MCG 6-36-24, KUG 1617+371, PGC 57822) — галактика в созвездии Северная Корона.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

6117
Северная Корона (созвездие)